Ernst Middendorf ist der Name folgender Personen:

* Ernst W. Middendorf (1892–1974), deutscher Kaufmann und Manager, siehe Ernst W. Middendorff
 Ernst Wilhelm Middendorf (1830–1908), deutscher Arzt und Anthropologe
 Ernst von Middendorff (1851–1916), deutsch-baltischer Ornithologe